Прошлогодняя чемпионка Серена Уильямс защитила свой титул.

Посев 

  Серена Уильямс (титул)
  Ким Клейстерс (полуфинал)
  Жюстин Энен-Арденн (полуфинал)
  Винус Уильямс (финал)
  Линдсей Дэвенпорт (четвертьфинал)
  Амели Моресмо (отказ)
  Чанда Рубин (третий раунд)
  Дженнифер Каприати (четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова (второй раунд)
  Анастасия Мыскина (четвёртый раунд)
  Елена Докич (третий раунд)
  Магдалена Малеева (второй раунд)
  Ай Сугияма (четвёртый раунд)
  Элени Данилиду (второй раунд)
  Елена Дементьева (четвёртый раунд)
  Вера Звонарёва (четвёртый раунд)
  Аманда Кётцер (второй раунд)
  Кончита Мартинес (третий раунд)
  Меган Шонесси (первый раунд)
  Патти Шнидер (первый раунд)
  Елена Бовина (второй раунд)
  Натали Деши (третий раунд)
  Лиза Реймонд (третий раунд)
  Маги Серна (второй раунд)
  Анна Пистолези (первый раунд)
  Александра Стивенсон (первый раунд)
  Сильвия Фарина-Элия (четвертьфинал)
  Лора Гренвилл (третий раунд)
  Надежда Петрова (третий раунд)
  Дениса Хладкова (второй раунд)
  Елена Лиховцева (второй раунд)
  Тамарин Танасугарн (первый раунд)
  Светлана Кузнецова (четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
Сетка турнира

Уимблдонский турнир 2003